Терм-Маньоа́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 640 км на південь від Парижа, 80 км на південний захід від Тулузи, 45 км на схід від Тарба.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 83 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 192,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Терм-Маньоак на сайті французького Національного інституту географії
 Терм-Маньоак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Терм-Маньоак на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Терм-Маньоак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Терм-Маньоак на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Піренеї